Шотландский Первый Дивизион 1962/1963 () — 66-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 22 августа 1962 года и закончился 27 мая 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1962/1963
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1962 году
Спорт в Шотландии в 1963 году